Якимовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Якимовка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Якимовка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Якимовка — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Якимовка — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Якимовка — заимка в Ангарсконе Иркутской области.
 Якимовка — деревня в Жигаловском районе Иркутской области.
 Якимовка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Якимовка — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.

Реки 
Якимовка — река в Кемеровской области, приток Заломной.
Якимовка — река в Костромской области, приток Ножиги.